Константи́н Бело́в:
 Белов, Константин Алексеевич (1905—2001) — советский химик-технолог.
 Белов, Константин Владимирович (род. 1990) — российский футболист.
 Белов, Константин Петрович (1911—2001) — российский физик-экспериментатор.